Hammermeister ist der Name von

 Heinrich Hammermeister (1799–1860), deutscher Opernsänger (Tenor) 
 Kai Hammermeister (* 1967), deutscher Philosoph und Literaturwissenschaftler

Berufsbezeichnung
 Hammermeister (Beruf) ist seit dem späten Mittelalter der Leiter eines Eisenhammers